Die vierzehnte Serie der World Marathon Majors (offizieller Sponsorenname: AbbottWMM Series XIV) wurde wegen der COVID-19-Pandemie zu einer Ein-Jahres-Serie und damit im Kalenderjahr 2022 ausgetragen.

Wertung 
In die Wertung dieses Laufcups gingen 7 Rennen ein: der Tokio-, der Boston-, der Berlin-, der London-, der Chicago- und der New-York-City-Marathon 2022 2022 und der Marathon der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2022 in Eugene (USA).

Punkte wurden wie folgt vergeben, wobei bei jedem Läufer maximal zwei Ergebnisse gewertet wurden:
 25 für einen Sieg
 16 für eine Zweitplatzierung
 9 für eine Drittplatzierung
 4 für eine Viertplatzierung
 1 für einen fünften Platz

Ergebnisse

Männer

Frauen

Weblinks 
 Website der World Marathon Majors

Einzelnachweise 

2022
Leichtathletikveranstaltung 2022